

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle SUR peut signifier :

Code 
Le code SUR peut faire référence :
 au Suriname, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 au rouble soviétique, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 En espagnol,  signifie « le sud ».
 En français :
 la préposition sur signifie dessus ou au-dessus ;
 l'adjectif sur désigne un goût acide et aigre ;
 l'adjectif sûr fait référence à la sécurité ou à la certitude.

Culture et société

Presse 
 Sur (« Le Sud ») est une revue littéraire argentine, publiée de 1931 à 1966.

Patronyme 

 Pierre-Olivier Sur (1963-), un avocat français.

Toponyme 

 Sur, une commune suisse du canton des Grisons ;
 Ṣūr, une ville du sultanat d'Oman ;
 Sur, le quartier intra-muros historique de la ville de Diyarbakır, dans le Kurdistan turc.

Patronyme alsacien
Code